

België 
 Pius X-kerk (Destelbergen)
 Pius X-kerk (Deurne)
 Pius X-kerk (Vorst)
 Pius X-kerk (Wilrijk)

Nederland 
 Pius X-kerk (Alkmaar)
 Pius X-kerk (Alphen aan den Rijn)
 Pius X-kerk (Amsterdam)
 Pius X-kerk (Berkel en Rodenrijs)
 Pius X-kerk (Den Haag)
 Pius X-kerk (Echt)
 Pius X-kerk (Eindhoven)
 Pius X-kerk (Heerlen)
 Pius X-kerk (Schinveld)
 Pius X-kerk (Tilburg)
 Pius X-kerk (Uden)

Frankrijk 
 Basiliek van Sint-Pius X (Lourdes)

Kerkgebouw naar patroonheilige